Le projet SQuRo (abréviation de Small-sized Quadruped Robotic rat pour « rat robotique quadrupède miniature » ) a été créé en 2022 par une équipe dirigée par le professeur Qing Shi de l'Université de Pékin . C'est un robot tout-terrain en forme de rat.

L'équipe a pris comme base la structure du corps du rattus norvegicus (rat gris), qui permet à ces animaux de ramper à travers les fissures les plus étroites et de grimper dans les décombres .

Le SQuRo a des articulations à la taille, sur la tête et sur chaque membre qui lui permettent de se tordre et de se faufiler dans des fentes de n'importe quelle forme et d'une largeur aussi petite que 90 mm. Le rayon de braquage est de 0,48 de longueur de corps, ce dont aucun robot de taille similaire n'est capable. Le SQuRo grimpe facilement des pentes de 15 degrés, des obstacles de 30 milimètres de haut et se relève automatiquement après une chute .

Avec son poids de 220 grammes, ce robot rat peut transporter 200 grammes de charge utile sous forme de caméras et de capteurs. L'ordinateur de bord peut calculer le vecteur de gravité dans n'importe quelle position, de sorte que SQuRo connaisse toujours sa stabilité par rapport au sol à . Le robot peut automatiquement choisir entre quatre modes de mouvement pour conserver son équilibre .

Un tel robot pourra pénétrer à travers les fissures des ruines et rechercher les personnes qui pourraient s'y trouver. SQuRo, peut être envoyé pour faire des inspections dans plusieurs types d'endroits difficiles d'accès.

Liens externes
 Dailymail
 MSN
 The Sun
 Eurekalert
 Usine Nouvelle

Notes et références 

Drone
Robot zoomorphe